Джекпо́т:

 Джекпот — призовой фонд в лотерее;
 Джекпот (фильм) — фильм с Адриано Челентано.
 Джекпот (фильм, 2015) — вьетнамский фильм 2015 года, реж. Дастин Нгуен.